Numele Vasile Pavel aparține următoarelor persoane:

Vasile Pavel, lingvist din Republica Moldova
Vasile Pavel, deputat din România